andere naam voor Alexander de Grote
 Iskander. De roman van Alexander den Groote, een roman uit 1920 van Louis Couperus
 Iskander (album), conceptalbum van de Nederlandse groep Supersister
 9K720 Iskander een Russische ballistische raket